Askin peut faire référence à : 
 Leon Askin (1907-2005), acteur autrichien.
 Peter Askin (né en 1946), réalisateur, scénariste et metteur en scène américain.
 Robert Askin (1907-1981), homme politique australien.
 Rosemary Askin (née en 1949), géologue néo-zélandaise.